

Persone 
 Artemisia Gentileschi – pittrice
 Orazio Gentileschi – pittore

Altro 
 14831 Gentileschi – asteroide della fascia principale
 Cratere Gentileschi – cratere del pianeta Venere